Ray of Light (album), een muziekalbum uit 1998 van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Ray of Light (lied), een single uit 1998 van de Amerikaanse zangeres Madonna